A associação à Royal Society é aberta a cientistas, engenheiros e tecnologistas do Reino Unido e Commonwealth, condicionada por ter feito "uma contribuição substancial para o aprimoramento do conhecimento natural, incluindo matemática, ciências da engenharia e da medicina". A eleição como membro da Royal Society é um símbolo de prestígio a ambos, o indivíduo e a instituição a que pertence.

Embora não houvesse impedimentos explícitos para a eleição de mulheres como fellows da Royal Society em suas cartas e estatutos originais, a eleição de membros femininos foi durante a longa história da sociedade de facto excludente de mulheres.

Como consequência da Dissolução dos Mosteiros por Henrique VIII de Inglaterra, e exclusão feminina das escolas e universidades, a educação formal de adolescentes e mulheres britânicas foi efetivamente riscada durante os séculos XVII e XVIII. As mulheres adquiriram lentamente admissão em sociedades científicas no Reino Unido no século XIX, com a fundação da Sociedade Zoológica de Londres em 1829 e da Real Sociedade Entomológica de Londres em 1833, ambas as quais admitiram mulheres como fellows desde sua fundação.

O primeiro registro de uma mulher admitida como fellow da Royal Society ocorreu em 1900, quando Marian Farquharson, a primeira fellow feminina da Royal Microscopical Society, enviou uma carta à Royal Society com uma petição que "mulheres devidamente qualificadas devem ter a vantagem de plena participação". Em sua resposta, o concelho afirmou que a questão de mulheres fellow "deve depender da interpretação sobre a carta real sob a qual a sociedade tem sido governada a mais de três séculos". Quando Hertha Marks Ayrton foi nomeada como fellow em 1902, sua candidatura foi recusada pelo fato de ser uma mulher casada. O Sex Disqualification (Removal) Act 1919 tornou ilegal o fato de uma sociedade incorporada negar admissão sob a distinção de sexo ou estado civil. Enquanto a sociedade concordava com as provisões da seção a do ato em 1925, em resposta à questão originalmente lançada pela Women's Engineering Society três anos antes, somente em 1943 foi outra mulher nomeada como fellow. Kathleen Lonsdale e Marjory Stephenson foram eleitas em 1945, após uma votação por correio alterando os estatutos a fim de permitir explicitamente mulheres como fellows.

Até 2014 um total de 133 mulheres foram eleitas fellow. Duas mulheres foram eleitas de acordo com o regulamento do antigo Estatuto 12 e uma Honorary Fellow por seu engajamento a serviço da ciência. Outras quatro mulheres, da família real britânica, foram Royal Fellows ou Patrons da sociedade. Dos aproximadamente 1600 membros vivos, 5 por cento são mulheres.

Fellows

Foreign Members 

Also in 2015:  Dr Linda B. Buck,  Professor Susan Lindquist

Honorary and Statute 12 Fellows
Between 1903 and 1996, Statute 12 of the Society permitted the Council to elect someone who would not otherwise qualify for election under the normal criteria for "conspicuous service to the cause of science, or are such that their election would be of signal benefit to the Society". Statute 12 Fellows were replaced by the introduction of Honorary Fellows in 1997.

In 2015: Professor Lisa Jardine

Royal Fellows and Patrons 
Throughout its history, the Royal Society has elected a number of individuals to its Fellowship by virtue of their being a member of the nobility. Such elections were restricted first in 1874 to princes and members of the Privy Council, and subsequently in 1903 to princes of the British Royal Family only. This has since been relaxed to allow the election of any member of the British Royal Family. Those elected by virtue of their royal blood or marriage are known as Royal Fellows. From the beginning of the practice of British royal patronage in the 18th century, the reigning monarch of Great Britain (and since 1801 that of the United Kingdom), starting with George I, has always served as patron of the Society.

Ver também
List of Fellows of the Royal Society
List of female scientists before the 21st century

Ligações externas

 
Listas de mulheres
Royal Society mulheres